La Socialist Rifle Association (in acronimo SRA) è un'organizzazione socialista statunitense a favore della detenzione e dell'uso delle armi da fuoco. 

L'associazione sostiene i diritti sulle armi garantiti dal secondo emendamento da una prospettiva di sinistra ed è considerata parte del movimento "antifa" degli Stati Uniti. 

Il Network Contagion Research Institute (NCRI), un istituto di ricerca sulle minacce sociali, classifica la Socialist Rifle Association come estremisti "anarco-socialisti".

Storia organizzativa 
La Socialist Rifle Association è nata per scherzo come parodia della National Rifle Association of America (NRA) su un forum di discussione di Reddit, in seguito è stata costituita realmente come società senza scopo di lucro per l'assistenza sociale l'8 ottobre 2018 in Kansas, l'organizzazione si qualifica in base alle disposizioni del codice tributario 501-c4. Le motivazioni politiche, volte a giustificare l'associazione, sono state il pericolo percepito dall'amministrazione Trump e in particolare il vuoto di una forza simile a quelle della destra sul tema delle armi.

La SRA ha iniziato ad acquisire notorietà nella politica statunitense tramite azioni di assistenza/soccorso durante le calamità naturali, come nel caso dell'uragano Michael di categoria 5 nel 2018. Vista la percezione di una risposta inadeguata da parte della FEMA, la SRA e le sezioni di Tallahassee del Democratic Socialists of America (DSA) e del Party for Socialism and Liberation (PSL) hanno dato vita al progetto Hurricane Michael Mutual Aid, che ha cercato di distribuire aiuti diretti a coloro che ne avevano bisogno, compresi coloro che non potevano ricevere gli aiuti della FEMA a causa del loro stato di privi di documenti. Il 29 agosto 2019, la SRA ha avviato una raccolta fondi per assistere le vittime dell'uragano Dorian.

Nel tentavo di raggiungere più facilmente il pubblico, il 19 luglio 2019, la Socialist Rifle Association è diventata un membro ufficiale senza scopo di lucro della National Shooting Sports Foundation (NSSF), ma successivamente la sua adesione è stata revocata perché i suoi ideali non erano in linea con quelli della NSSF. Per mostrare il loro sostegno dei diritti sulle armi, gli aderenti dell'organizzazione hanno così partecipato al raduno pro-armi "Lobby Day 2020", tenutosi di fronte il campidoglio dello stato della Virginia a Richmond. Al raduno erano presenti più schieramenti politici, tra questi migliaia di conservatori statunitensi, oltre che la Redneck Revolt.

La SRA ha partecipato allo Unite the Right rally, in veste di vigilanza armata, come conseguenza il gruppo è stato citato nell'azione legale La città di Charlottesville, et al. contro la Pennsylvania Light Foot Militia, et al. (2018). La causa contro la SRA non è stata avviata da membri della comunità di Charlottesville, Virginia, ma dall'Institute for Constitutional Advocacy and Protection (ICAP) del Georgetown University Law Center. Nel novembre 2022, la SRA si è opposta alla Measure 114, una misura che avrebbe rafforzato il controllo delle armi da fuoco in Oregon, in quanto "violerebbe i diritti costituzionalmente protetti e potrebbe ridurre l'accesso alle armi tra le comunità emarginate."

Credo dell'associazione 
I soci della RSA aderiscono a una vasta gamma di ideologie di sinistra/estrema sinistra, tra queste: il socialismo, l'anarchismo (corrente anarco-comunista), il comunismo e nuove forme di anticapitalismo progressiste.

È credenza diffusa nella SRA che le leggi sul controllo delle armi da fuoco servano a limitare il diritto di autodifesa delle minoranze. Una delle componenti chiave dei Blacks Codes nel Sud (le leggi che riaffermavano la supremazia bianca dopo la Guerra Civile) era il tentativo di impedire ai neri di possedere armi. Un esempio celebre è la richiesta di permesso di porto d'armi negata a Martin Luther King Jr. dall'Alabama nel 1956; la prima legge californiana che vietava il porto d'armi a cielo aperto, approvata nel 1967, fu una risposta diretta alle ronde delle Pantere Nere a Oakland.

Analisi e studi 
Un report del Network Contagion Research Institute (NCRI), presentato dal Rutgers Miller Center for Community Protection and Resilience riferisce che l'organizzazione ha goduto di una crescente notorietà sui social media, postando "memes che ritraggono dittatori, genocidi e rivoluzioni violente", secondo le analisi del NCRl durante i lockdown della pandemia di COVID-19 le iscrizioni all'associazione sono più che raddoppiate. Al 2020 la SRA contava oltre 50 sezioni negli Stati Uniti. L'organizzazione è solita usare slogan rivoluzionari marxisti sulle tessere dei membri. Per praticare il tiro a segno, i membri della SRA usano l'immagine del magliale come bersaglio di tiro: "pig" (ossia,"magliale") è un termine dispregiativo per riferirsi agli agenti delle forze dell'ordine.

Leadership e iscritti 
Il presidente dell'organizzazione è Alexander Tackett; in base alle informazioni rivenute da The Republic, alcuni soci sono veterani delle guerre in Iraq e Afghanistan come ad esempio Adrian Bonenberger che è un veterano dell'Afghanistan.

Ricevimento 
L'attività della SRA è vista di buon occhio nei circoli della Industrial Workers of the World, essendoci degli obiettivi comuni fra le due organizzazioni. Dal 13 marzo 2021 la Socialist Rifle Association Workers United (SRAWU) si è affiliata all'Industrial Workers of the World. Lo SRAWU è un sindacato per il personale retribuito e i volontari della Socialist Rifle Association (SRA).

James Pogue, autore di Chosen Country: A ribellion in the West ha dichiarato in un suo articolo pubblicato dallo Harper's Magazine che ritiene che il possesso di armi sia un diritto e una tradizione americana che vale la pena difendere. A suo avviso, il problema è che la cultura delle armi è stata completamente monopolizzata dalla destra politica alienando i sostenitori di armi di sinistra: la SRA secondo Pogue sta riducendo questo stigma associato alle armi.

Controversie 
The Washington Post ha dedicato un articolo alla promozione di contenuti violenti contro le forze dell'ordine diffusi da vari gruppi di estrema sinistra, tra i quali SRA.

Connor Betts, l'artefice dell'omicidio di massa di Dayton, Ohio, del 2019, ha interagito con diversi account online allineati ad Antifa, tra cui la Socialist Rifle Association (SRA). La FBI ha escluso un movente politico.

Bibliografia

Note

Collegamenti esterni 

Associazioni politiche statunitensi